Gas kan syfta på: 

 Gas – ett aggregationstillstånd för materia
 Naturgas – gasformigt fossilt bränsle som utvinns ur jorden.
 Biogas – gasformigt förnybart bränsle som bildas vid rötning av organiskt avfall.
 Stadsgas – gasformigt rörledningsdistribuerat bränsle avsett för matlagning och uppvärmning.
 Fordonsgas – gasformigt bränsle för fordonsmotorer.
 Flatulens – gaser som lämnar ändtarmen.
 Gas (textil) – en gles väv vanligen av bomull
 Gas (seriealbum) – ett seriealbum av Joakim Pirinen
 GAS-klubben – mellan 2000 och 2010 Galenskaparna och After Shaves officiella fanklubb
 Gas (musiker) – ett ambient-musikprojekt av den tyska musikern Wolfgang Voigt. 
 Gas, Eure-et-Loir – en kommun i Frankrike
 Gas, Kansas – en ort i USA

Se även
 Gasen